Округ Клирфилд () располагается в штате Пенсильвания, США. Официально образован 26 марта 1804 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 81 642 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 988,863 км², из которых 2970,733 км² — суша и 23,0 км² (или 0,560 %) — водоёмы.

Соседние округа

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 83 382 жителей в составе 32 785 домашних хозяйств и 22 916 семей. Плотность населения составляет 28,00 человек на км². На территории округа насчитывается 37 855 жилых строений, при плотности застройки около 13,00-ти строений на км². Расовый состав населения: белые — 97,40 %, афроамериканцы — 1,49 %, коренные американцы (индейцы) — 0,12 %, азиаты — 0,26 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,26 %, представители двух или более рас — 0,46 %. Испаноязычные составляли 0,56 % населения независимо от расы.

В составе 29,70 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 56,60 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,30 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 30,10 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 26,30 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 13,10 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,44 человека, и средний размер семьи 2,94 человека.

Возрастной состав округа: 22,70 % моложе 18 лет, 7,70 % от 18 до 24, 28,80 % от 25 до 44, 23,90 % от 45 до 64 и 23,90 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 39 лет. На каждые 100 женщин приходится 99,50 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 97,50 мужчин.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Клирфилд, штат Пенсильвания 
 Национальная ассоциация округов США 
 
 History of Clearfield County 
 Clearfield County Fair 

Округа Пенсильвании